Schullern zu Schrattenhofen steht für:
 Schullern zu Schrattenhofen (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht aus Tirol

Schullern zu Schrattenhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Schullern zu Schrattenhofen (1832–1889), österreichischer Lehrer und Schriftsteller
 Anton Albert von Schullern zu Schrattenhofen (1762–1815), österreichischer Richter
 Heinrich von Schullern zu Schrattenhofen (Pseudonym Paul Ebenberg; 1865–1955), österreichischer Schriftsteller und Militärarzt
 Hermann von Schullern zu Schrattenhofen (1861–1931), österreichischer Nationalökonom

 Manfred Schullern-Schrattenhofen (1893–1959), österreichischer Oberleutnant und Diplomat